L'Avon Futures Tennis Championships est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, classée en catégorie Futures, se dispute à Edmond du 2 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Pam Whytcross.

Résultats en simple

Groupe I (Red)

Groupe II (White)

Tableau final

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Avon Futures Tennis Championships
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Futures